bladrand-berkenmineermot
 donkere berkenmineermot
 groene berkenmineermot
 late berkenmineermot
 sociale berkenmineermot
 vroege berkenmineermot